

Geografie

Argentinië 
 Tama (La Rioja), de hoofdplaats van het departement General Ángel Vicente Peñaloza (Argentinië)

Japan 
 Tama (regio), een regio die het westen van de Japanse prefectuur Tokio beslaat
 Tama (Tokio), een stad in de Japanse prefectuur Tokio
 Tama (rivier), een Japanse rivier
 Tama-ku, een wijk van de Japanse stad Kawasaki

Verenigde Staten 
 Tama (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Tama County, een county in de Amerikaanse staat Iowa

Muziek 
 Tama (drummerk), een merknaam van de Japanse instrumentenfabrikant Hoshino Gakki
 Tama (groep), een groep rond Tom Diakité
 Tama (muziekinstrument), een membranofoon

Overig 
 Tama (geslacht), een geslacht van spinnen
 Tama (kruiser), een Japanse kruiser uit de Tweede Wereldoorlog
 Tokio Tama Intercity Monorail, een monoraillijn in het westen van de prefectuur Tokio